Cowboy Bebop Blue — третий диск (не считая мини-альбома Cowboy Bebop Vitaminless) с саундтреком к аниме-сериалу Cowboy Bebop, вышедший в 1999 году. Альбом содержит много вокальных композиций, в том числе и «Ave Maria» в  исполнении Варшавского Филармонического Оркестра.

Список композиций 

Cowboy Bebop
Альбомы 1999 года
Саундтреки аниме